Хаммерстайн (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий. В ряде источников переводится как Гаммерштейн.
  — американский бизнесмен, театральный импресарио и композитор.
 Хаммерстайн, Оскар II (1895—1960) — американский писатель, продюсер, автор либретто множества знаменитых мюзиклов.
 Хаммерстайн, Элейн (1897—1948) — американская актриса немого кино и театра.

Гаммерштейн 
 Гаммерштейн, Вильгельм Иоахим фон (1838—1904) — германский политик, журналист и публицист.